Quickborn, ook Domselaar of Huis te Epe - versterkt middeleeuws huis, afgebroken 1811-1812 
 Quickborn (Dithmarschen) - gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Quickborn (Kreis Pinneberg) - gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein